Miraflores hace referencia a varios artículos:

Arqueología 
 Miraflores (sitio arqueológico), en Perú.

Arquitectura y edificios 
 Estación Miraflores (Catamarca),  estación de ferrocarril ubicada en la localidad de Catamarca, Argentina.
 Estación Miraflores, estación de ferrocarril de la comuna chilena de Linares, en la Provincia de Linares, Región del Maule en Chile. 
 Centro Comercial Miraflores, Centro Comercial en Ciudad de Guatemala (Guatemala)
 Túnel La Molina-Miraflores, vía subterránea, ubicada en Lima, Perú.
 Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela.

En España
 Cartuja de Miraflores, monasterio en la provincia de Burgos.
 Castillo de Miraflores, fortaleza de origen islámico en el municipio de Piedrabuena (Ciudad Real).
 Estación de Miraflores, estación ferroviaria en la ciudad de Zaragoza.
 Estación de Miraflores de la Sierra en la provincia de Madrid, de la línea del ferrocarril directo Madrid-Burgos.
 Pazo de Miraflores, en el municipio de Oleiros (La Coruña).
 Palacio de Miraflores, o del Marqués de Miraflores, o del Conde de Villapaterna, en la villa de Madrid.
 Palacio de Miraflores en la villa de Noreña (Asturias).
 Parque de Miraflores en la ciudad de Córdoba.
 Puente de Miraflores en la villa de Bilbao (Vizcaya).
 Puente de Miraflores en la ciudad de Córdoba.

Educación 
 Colegio Adventista Miraflores, centro de educación particular que reside en el Distrito de Miraflores en Lima, Perú.
 Institución Educativa Emblemática Juana Alarco de Dammert (Miraflores), colegio nacional de mujeres situado en el distrito de Miraflores, en Lima, Perú.
 IES Miraflores, instituto educativo de Oleiros, provincia de La Coruña (España).

Clubes de fútbol en Lima (Perú)
Club Aurora Miraflores
 Club Deportivo Independiente Miraflores
 Miraflores Sporting Club, antiguo club peruano de fútbol
 Miraflores F.B.C., club fundador de la Liga Peruana de Fútbol.
 Unión Miraflores, antiguo club de fútbol
 Porvenir Miraflores, antiguo club de fútbol

Historia 
 Asalto al edificio Miraflores, ataque perpetrado por las FARC en 2001 al edificio Torres de Miraflores en Colombia.
 Atentado en Miraflores de 1992, explosión de un coche bomba, en Miraflores, Lima, Perú.
 Conferencias de Miraflores, reuniones para encontrar una solución negociada frente la guerra en la Independencia del Perú.
 Miraflores (Salta), antiguo fuerte colonial fundado por los españoles en la actual provincia de Salta.
 Batalla de Miraflores, batalla entre el Ejército de Chile y el Ejército de Perú en el distrito homónimo en el año 1881.
 Toma de Miraflores,  ataque perpetrado por las FARC en 1998 contra una base antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia y un batallón del Ejército Nacional de Colombia.

Hidrografía 
 Río Guadalix, también llamado Río Miraflores, río español, afluente del Jarama y este del Tajo, que discurre íntegramente por la Comunidad de Madrid.

Localidades y divisiones administrativas

En Argentina 
 Miraflores (Maipú), estancia del partido de Maipú, en la provincia de Buenos Aires.
 Miraflores (Catamarca),  localidad de la provincia de Catamarca.
 Miraflores (Chaco),  localidad de la provincia del Chaco.
 Miraflores (Jujuy), localidad de la provincia de Jujuy.
 Miraflores (La Rioja), localidad de la provincia de La Rioja.

En Bolivia
 Miraflores (La Paz), barrio de la ciudad de La Paz.
 Miraflores (Beni), ciudad de la provincia de Marbán del departamento de El Beni.

En Chile 
 Miraflores (Viña del Mar), barrio de la ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso.
 Miraflores (O'Higgins), localidad en la comuna de Codegua, Región de O'Higgins.

En Colombia 
 Miraflores (Boyacá), municipio del departamento de Boyacá.
 Miraflores (Guaviare), municipio del departamento de Guaviare.

En Ecuador 
 Miraflores (Guayaquil), barrio de la ciudad de Guayaquil.

En España 
 Miraflores de la Sierra, localidad de Madrid.
 Miraflores (San Roque), pedanía de la provincia de Cádiz.
 Parque Miraflores, urbanización de Fuenlabrada, Madrid.
 Cortijo de Miraflores, localidad de Marbella, provincia de Málaga.
 Miraflores (Málaga), barrio de Málaga.
 Miraflores Alto, barrio perteneciente al distrito Este de la ciudad de Málaga.
 Miraflores del Palo,  barrio de Málaga.
 Miraflores de los Ángeles, barrio de Málaga.
 Bailén-Miraflores, distrito de Málaga.
 Campo de la Verdad-Miraflores, barrio del Distrito Sur de Córdoba (España).

En México
 Camotlán de Miraflores, localidad considerada Junta municipal en el municipio de Manzanillo, Colima.
 Miraflores (Baja California Sur), localidad del municipio de Los Cabos en el estado de Baja California Sur.

En Panamá 
 Miraflores (Panamá), sitio en el Canal de Panamá.

En Perú 
 Distrito de Miraflores (Lima), ubicado en Lima, Perú;
 Distrito de Miraflores (Arequipa), ubicado en Arequipa, Perú.
 Distrito de Miraflores (Huamalíes), ubicado en la provincia de Huamalíes, Huánuco, Perú;
 Distrito de Miraflores (Yauyos), ubicado en la provincia de Yauyos, Lima, Perú;
 Distrito de San Juan de Miraflores, ubicado en la provincia de Lima, Perú.

En Puerto Rico
 Miraflores (Añasco), barrio ubicado en el municipio de Añasco en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
 Miraflores (Arecibo), barrio ubicado en el municipio de Arecibo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En República Dominicana 
 Miraflores (Distrito Nacional), sector del Distrito Nacional.

En Venezuela 
 Miraflores (Cabimas), sector que conforman la ciudad de Cabimas en el estado Zulia.

Marcas comerciales 
 Miraflores (aceite), marca de aceite, elaborado por la empresa argentina Molinos Río de La Plata.
 Miraflores (arroz), marca chilena de arroz, de la empresa Carozzi.

Personas 
 Maestro de Miraflores (1480-1500),  pintor gótico hispanoflamenco activo en Castilla.

Títulos nobiliarios 
 Condado de Miraflores de los Ángeles,  título nobiliario español concedido por el rey Carlos II.
 Marquesado de Miraflores, título nobiliario español creado por el Rey Fernando VII.
 '''Marquesado de Miraflores de San Antonio,  un título nobiliario español creado por el Rey Fernando VI.